Brüderle ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Brüderle († 1634), deutscher Maler
 Rainer Brüderle (* 1945), deutscher Politiker (FDP), von 2011 bis 2013 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion

Siehe auch:
 Bruder (Begriffsklärung)
 Brüder (Begriffsklärung)
 Brüderlin (Begriffsklärung)